The Babysitter (1995) - Amerikaans thriller
 The Babysitter (2017) - Amerikaans horrorfilm
 The Babysitter: Killer Queen - Amerikaanse horrorfilm, vervolg op bovenstaande 

 The Babysitters - Amerikaanse dramafilm